Гранхас ел Милагро има више значења:

 Гранхас ел Милагро (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранхас ел Милагро (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику